Pseudo-Diogenes ist die moderne Bezeichnung für mehrere byzantinische Thronprätendenten, die in der Regierungszeit des Kaisers Alexios I. auftraten, darunter:

 Pseudo-Konstantin Diogenes († nach 1095)
 Pseudo-Leon Diogenes († 1116)